Хиди́ров — фамилия; имеет женскую форму Хидирова.

 Хидиров, Бекзод Султанмурадович  (род. 1981) — узбекский боксёр, тренер по боксу. 
 Хидиров, Вели Сарханович  (1936—2010) — советский кавказовед и лингвист. 
 Хидиров, Темир Пулатович — председатель Кашкадарьинского облисполкома.
 Хидиров, Хамро (1927—?) — советский узбекский хлопковод, Герой Социалистического Труда.